XIII династия — одна из династий фараонов, правивших в Древнем Египте во время так называемого Второго переходного периода в XVIII—XVII веках до н. э.

История 
Согласно Манефону, XIII династия, как и XII, происходила из города Фивы. Она была прямым продолжением XII династии. Существует гипотеза, что фараоны Себекхотеп II и Аменемхет V были сыновьями фараона Аменемхета IV из XII династии.

По предположению датского египтолога Кима Рехолта, разделение XII и XIII династии произошло из-за того, что во время правления Нефрусобек, считающейся последней представительницей XII династии на египетском троне, произошёл рост самостоятельности правителей восточной части Дельты, образовавших XIV династию.

В поздних источниках время правления этой династии описывается как эпоха беспорядков и хаоса, однако по мнению ряда современных египтологов этот период, возможно, был более мирным. Столицей фараонов из XIII династии был Иттауи возле Файюма. Возможно, что во время большей части правления XIII династии Египет оставался достаточно стабильным государством.

Имена фараонов из этой династии сохранились в ряде царских списков, в частности — в Туринском. Однако вторая часть списка сильно повреждена, имена многих фараонов не читаются. Точную хронологию определить невозможно, ряд имён встречается только на фрагментарных надписях и на печатях.

Среди египтологов есть разногласия по тому, кто был первым представителем династии на троне. Согласно реконструкции Кима Рехолта, первым правителем из XIII династии был Себекхотеп Секхемра Хутауи, которого он называет Себекхотеп I. Эта реконструкция поддерживается рядом современных египтолов. По другой гипотезе, ему предшествовало правление Хаанкра Себекхотепа, а Себекхотеп Секхемра Хутауи называется Себекхотепом II.

Представители XIII династии правили из Иттауи в течение 150 лет, однако их власть постепенно ослабевала. Затем произошло вторжение гиксосов. Согласно Манефону гиксосы образовали XV династию, заменив XIII и XIV династии. Однако современные археологические находки, сделанные в Эдфу в 2010—2011 годах, показали, что XV династия уже существовала в середине правления XIII династии. Были обнаружены как печати с картушем гиксосского фараона Хиана, так и печати с картушем фараона из XIII династии Собекхотепа IV. Контексты данных печатей показывают, что эти фараоны были современниками, из чего можно сделать вывод, что во время правления Собекхотепа IV, одного из могущественных представителей XIII династии, её представители уже не контролировали весь Египет, в то время часть Нижнего Египта уже контролировалась гиксосами.

Последним представителем XIII династии, который оставил следы правления и в Верхнем, и в Нижнем Египте, был Мернеферра-эйе. Его преемники, начиная с Мерхотепра Ини, судя по всему правили уже только в Верхнем Египте.

Время правления династии египтологи относят к:
 1785-? гг. до н. э. — по Э. Бикерману
 1794/1793-1648/1645 гг. до н. э. — по Ю. фон Бекерату
 1759-ок. 1630 гг. до н. э. — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

Список фараонов

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13